Йост-Ван-Дейк () — остров в западной части Британских Виргинских островов. Входит в состав архипелага Виргинские острова Малых Антильских островов.

География 
Остров Йост-Ван-Дейк расположен в восточной части Карибского моря, в 5 километрах северо-западнее острова Тортола. Площадь Йост-Ван-Дейка равняется 8 км²; он — наименьший из четырёх главных островов во владении Британские Виргинские острова. Длина острова — 6,5 км, его ширина — 2,4 км. Население острова — около 260 человек. Плотность населения — 32,50 чел./км². Административный центр — Грейт-Харбор.

Как и большинство Малых Антильских островов, Йост-Ван-Дейк вулканического происхождения и покрыт горами. Наивысшая его точка — Рауч-Хилл высотой в 321 м. В южной части острова находятся три бухты, активно используемые как стоянки любителями парусного спорта.

История 
Остров получил своё название по имени голландского пирата Йоста ван Дейка. Первыми постоянными поселенцами на острове были квакеры, разбившие здесь плантации сахарного тростника.

Знаменитые островитяне 
 Уильям Торнтон (1759—1828), архитектор и изобретатель
 Джон К. Летсом (1744—1815), физик

Примечания

Ссылки 
 
 Подробная карта Йост-Ван-Дейка

Острова Британских Виргинских Островов